Coussin de belle-mère est un nom vernaculaire malicieux qui peut désigner en français plusieurs espèces de forme arrondie et couvertes d'épines, mais biologiquement très différentes :

 Un cactus : Echinocactus grusonii
 Une plante buissonnante : Astragalus tragacantha
 Une étoile de mer : Acanthaster planci.

Dans les trois cas, le nom scientifique contient lui aussi le radical latin echino- ou le grec acantha-, qui signifie « épine » dans ces deux langues.

+
Espèce de Cactaceae (nom vernaculaire)